Finska
 Oulu (grad), na ušću rijeke Oulu
 Oulu (pokrajina)
 Oulu (rijeka)
 Oulu (jezero)